22-й выпуск Классики Гамбурга  — шоссейной однодневной велогонки по окрестностям немецкого города Гамбурга прошедшая в рамках Мирового тура UCI 2017 20 августа 2017 года.

Участники 
На старт вышли 17 команд, обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 3 команды UCI Professional Continental Team по уайлд-кард:

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
  

Спорт в Германии в 2017 году
Август 2017 года